Fußball-Bundesliga 1993/1994 vanns av Bayern München före Kaiserslautern och Borussia Dortmund.

Inför den sista omgången ledde Bayern München tabellen med 1 poäng. Andraplacerade Kaiserslautern vann sin match mot Hamburg med 3–1 men Bayern kunde ta hem titeln via en 2–0-seger hemma mot Schalke 04.

Tabell

Källor

Noter 

1993 i Tyskland
1994 i Tyskland
Fotbollssäsongen 1993/1994
1993/1994